Slovo nebo jméno Hollande může znamenat:

Příjmení osob
 François Hollande (* 1954) – francouzský politik, v letech 2012–2017 prezident Francouzské republiky
 Vicki Hollande – krasobruslařka Austrálie
 André Hollande mladší – francouzský protozoolog, po něm byl nazván rod prvoků Hollandina
 Jules Hubert Hollande (1854–1905) – francouzský politik a podnikatel

Území
 Hollande je (mimo jiné) francouzský název Holandska, části území Nizozemska. Vzhledem ke gramatice může označovat i jiná slova nebo jména, související nějak s Holandskem nebo s Holandským královstvím.

Činidlo
 Roztok Hollande – fixační činidlo v histologii, varianta Bouinova roztoku obsahující octan měďnatý

Související články 
 Holland